

Anatomia 
 Ponte o ponte di Varolio – parte anatomica dell'encefalo

Architettura 

 Ponte City Apartments – grattacielo a Johannesburg, Sudafrica

Matematica 
 Ponte – nella teoria dei grafi, arco la cui eliminazione aumenta il numero di componenti connesse

Metrica 
 Ponte (o zeugma) – fenomeno metrico per cui in un determinato punto di un verso tende a non esserci fine di parola

Musica 
 Ponte – dispositivo utilizzato su strumenti a corde
 Ponte modulante – sezione che connette il primo al secondo tema in un brano musicale in forma-sonata

Persone 
 Giovanni dal Ponte o da Ponte (1385-1457) – pittore italiano
 Piero de Ponte (1462-1535) – militare e religioso italiano
 Francesco Ponte (1785-1877) – imprenditore italiano
 Gaetano Ponte (1876-1955) – vulcanologo italiano
 Antonio Villar Ponte (1881-1936) – politico, scrittore e giornalista spagnolo
 Raimondo Ponte (1955) – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Gabry Ponte (1973) – disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano
 Robson Ponte (1976) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano

Storia 
 Ponte o Del Ponte o Dal Ponte o Da Ponte – famiglia nobiliare astigiana

Tecnologia 
 Ponte – in architettura, struttura utilizzata per superare un ostacolo
 Ponte – in elettrotecnica, particolari circuiti come il ponte di Wheatstone
 Ponte – in meccanica, il ponte sollevatore con cui si sollevano i veicoli per agevolarne la manutenzione
 Ponte – in meccanica e in logistica, la gru a ponte scorrevole su rotaie ancorate all'alto delle pareti o sostenute da pilastri
 Ponte – nella nautica, parte strutturale di una nave
 Ponte – in odontoiatria, protesi dentaria per sostituire elementi mancanti
Ponte – In telecomunicazioni, ponte radio o ponte ripetitore è un sistema a radiofrequenza che permette di raggiungere stazioni superando ostacoli che ne impediscono il collegamento diretto.

Geografia 
Croazia
 Ponte – comune della Regione litoraneo-montana

Francia
 Ponte Leccia – località di Morosaglia nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
 Ponte – comune della provincia di Benevento
 Ponte Buggianese – comune della provincia di Pistoia
 Ponte dell'Olio – comune della provincia di Piacenza
 Ponte di Legno – comune della provincia di Brescia
 Ponte di Piave – comune della provincia di Treviso
 Ponte Gardena – comune della provincia di Bolzano
 Ponte in Valtellina – comune della provincia di Sondrio
 Ponte Lambro – comune della provincia di Como
 Ponte nelle Alpi – comune della provincia di Belluno
 Ponte Nizza – comune della provincia di Pavia
 Ponte Nossa – comune della provincia di Bergamo
 Ponte San Nicolò – comune della provincia di Padova
 Ponte San Pietro – comune della provincia di Bergamo
 Ponte – frazione di Formazza in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Ponte – frazione di Saviore dell'Adamello in provincia di Brescia
 Ponte – frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta
 Ponte Alto – frazione di Castel Sant'Angelo in provincia di Rieti
 Ponte Arche – frazione capoluogo di Comano Terme in provincia di Trento
 Ponte Caffaro – frazione di Bagolino in provincia di Brescia
 Ponte Carate – frazione di San Genesio ed Uniti in provincia di Pavia
 Ponte Felcino – frazione di Perugia
 Ponte Giurino – frazione di Berbenno e Bedulita in provincia di Bergamo
 Ponte Linari – frazione di Roma
 Ponte Messa – frazione di Pennabilli in provincia di Rimini
 Ponte Persica – frazione appartenente di Castellammare di Stabia nella città metropolitana di Napoli
 Ponte Ronca – frazione di Zola Predosa in provincia di Bologna
 Ponte San Giovanni – frazione di Perugia
 Ponte San Lorenzo – frazione di Narni in provincia di Terni
 Ponte San Marco – frazione di Calcinato in provincia di Brescia
 Ponte Sasso – frazione di Fano
 Ponte Schiavo – frazione di Messina
 Ponte Sfondato – frazione di Montopoli di Sabina
 Ponte – rione di Roma
 Ponte Chiasso – quartiere di Como
 Ponte Mammolo – quartiere di Roma

San Marino
 Ponte Mellini – curazia (frazione) del castello (comune) di Serravalle

Svizzera
 Ponte-Campovasto – antico nome italiano di La Punt Chamues-ch, comune nella regione Maloja, Canton Grigioni
 Ponte Capriasca – comune del Cantone Ticino

Altro 
 Ponte – in senso figurato, periodo di ferie, posto tra due giorni festivi, che comprende uno o più giorni feriali

Pagine correlate 
 Da Ponte (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Del Ponte – pagina di disambiguazione
 Il ponte – pagina di disambiguazione
 Ponti – pagina di disambiguazione